Rue Dumont-d'Urville à Lyon ;
 Rue Dumont-d'Urville à Paris;
Rue Dumont d'Urville à Rouen.